Лос Капулинес има више значења:

 Лос Капулинес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Капулинес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Капулинес (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Капулинес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Капулинес, Амплијасион Виљаермоса (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Капулинес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Капулинес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Капулинес (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Капулинес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Капулинес (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Капулинес, Лос Фриос Антигвос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Капулинес (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Капулинес (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Капулинес (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Капулинес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Капулинес (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Капулинес (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Капулинес (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Капулинес (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Капулинес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Капулинес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Капулинес (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Капулинес (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Капулинес (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Капулинес (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Капулинес (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Капулинес (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Капулинес (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Капулинес (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Капулинес, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Капулинес (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Капулинес (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Капулинес (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Капулинес (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Капулинес (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Капулинес (Исхуатлансиљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Капулинес (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Капулинес (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Капулинес (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Капулинес (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Капулинес (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику